Премия имени Янки Мавра () (Литературная премия имени Янки Мавра) — литературная премия, присуждаемая раз в год, с 1993 года в Белоруссии за лучшие произведения на белорусском языке для детей и юношества. Премия в честь белорусского писателя Янки Мавра. Основана Союзом писателей БССР. 

К рассмотрению на конкурс принимаются произведения для детей и юношества в следующих жанрах: проза (повествования, сказки и т. д.), поэзия (стихотворения, басни и т. д.), пьесы, тексты песен, комиксы, а также переводы зарубежных детских произведений на белорусский язык.

Лауреаты премии 
 1993 год — Владимир Липский (р. 06.05.1940, Шелковичи, Гомельская область), «Падкідыш».
 1994 год — Владимир Яговдик (р. 04.02.1956, д. Кастровичи, Гродненская обл.), за книги «Янка и Роза» () и «Вернётся ли Кук?» ().
 1995 год — Николай Чернявский (р.16.01.1943), «Кого боится зубр?» (), 1994.
 1996 год — Владимир Матвеенко (р. 1928), за книгу поэзии «Сябрынка».
 1998 год — Фёдор Гуринович (р. 15.09.1950, д. Кривичи, Минская обл.), за книгу «Птичья азбука» ().
 2000 год — Нина Галиновская (р. 18.12.1935, д. Большие Лазицы, Могилёвская обл.), за книгу «Клубок и колобок» ().
 2002 год — Аверьян Деружинский (р. 10.06.1919, д. Хлевно, Гомельская обл.).
  (р. 07.11.1940, д. Заболотье, Брестская обл.).
 Михаил Поздняков (р. 24.01.1951, д. Забродье Могилевской обл.).

Примечания 

Литературные премии Белоруссии